Op 14 mei 2007 werden de Filipijnse verkiezingen 2007 georganiseerd. De ongeveer 45 miljoen stemgerechtigden kozen op deze dag zowel op landelijk als op lokaal niveau nieuwe bestuurders. Landelijk werden alle 275 afgevaardigden van het Huis van Afgevaardigden en de helft van de 24 senatoren in het Senaat gekozen. De nieuw gekozen senatoren en afgevaardigden vormen vanaf 30 juni 2007 tot 30 juni 2010 samen met de 12 tijdens de verkiezingen van 2004 gekozen senatoren het 14e Filipijns Congres. Naast deze landelijke verkiezingen werden ook op lokaal niveau verkiezingen gehouden voor gouverneur, vicegouverneur en provinciebestuur in de provincies en burgemeester, locoburgemeester en stadsbestuur of gemeenteraden in de steden en gemeenten. Op lokaal niveau werden bijna 18.000 functionarissen gekozen. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verkiezingen was het onafhankelijke orgaan COMELEC.

Deelnemende coalities en partijen 
Politieke partijen in de Filipijnen zijn, in tegenstelling tot de meeste partijen in bijvoorbeeld Nederland en België, vaak niet gebaseerd op een bepaalde ideologie. Partijen en coalities van partijen worden vaak pas actief of ontstaan in verkiezingstijd met als doel de kandidaten een zo groot mogelijke kans te geven hun doel te bereiken. De partijen die aan de verkiezingen in 2007 deelnamen zijn voor het merendeel in te delen in twee kampen: TEAM Unity en Genuine Opposition.

TEAM Unity (TU) 
TEAM Unity is een coalitie van partijen die de huidige president Gloria Macapagal-Arroyo steunen. TEAM staat voor Together Everyone Achieves More (letterlijk vertaald: "samen bereikt iedereen meer"). Het doel van de coalitie is om voldoende zetels in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden te veroveren om ervoor te kunnen zorgen dat wetgeving ten behoeve van het beleid dat de regering van Arroyo wil uitvoeren niet tegengehouden kan worden en te kunnen voorkomen dat de oppositiepartijen een afzettingsprocedure tegen de president met succes kunnen voeren. Een aantal belangrijke partijen in de coalitie zijn Coalition of Administrative Political Party (CAPP), Lakas-Christian-Muslim Democrats (Lakas-CMD), Kabalikat ng Malayang Pilipino (Kampi), Nationalist People's Coalition (NPC), Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP) en Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas (PDSP). Het campagneteam van de coalitie wordt aangevoerd door de ervaren politieke strateeg Reli German (campagnemanager), de minister van toerisme Ace Durano (woordvoerder) en Ike Rodriguez (campagnedirecteur).

Genuine Opposition (GO) 
De Genuine Opposition is in juni 2005 gestart door Jejomar Binay, de toenmalige burgemeester van Makati City. De bedoeling was om alle politici, die tegen het beleid van president Gloria Macapagal-Arroyo waren en haar wilden afzetten te verenigen. Een sterke vertegenwoordiging in het Filipijns Congres zou de mogelijkheid vergroten om een afzettingsprocedure te laten slagen. De coalitie heette bij haar oprichting United Opposition, maar veranderde op 12 februari 2007 haar naam in Grand and Broad Coalition (GBC), om drie dagen ten slotte haar huidige naam aan te nemen.

Geweld tijdens de verkiezingen 
Verkiezingen in de Filipijnen gaan vaak gepaard met veel dodelijk geweld. Tijdens de verkiezingen van 2004 kwamen 189 mensen om het leven door geweld gerelateerd aan de verkiezingen. De verkiezingen in 2007 waren daarmee vergeleken iets minder bloedig. Tot en met de verkiezingsdag kwamen 124 mensen om het leven, maar ook na deze dag ging het geweld nog door. Zo kwamen een dag na de verkiezingen nog twee leraren om die betrokken waren bij het tellen van de stemmen bij een aangestoken brand in het schoollokaal waar geteld werd.

Senaatsverkiezingen 
De eerste 11 nieuwe senatoren konden vrij snel bekendgemaakt worden door COMELEC. Pas op zaterdag 14 juli is de winnaar van de twaalfde en laatste senatorenplek bekendgemaakt. Juan Miguel Zubiri had op dat moment 19.292 stemmen meer dan Aquilino Pimentel en was niet meer in te halen. hieronder staat de stand zoals gepubliceerd op 8 augustus op de website van COMELEC. De eerste twaalf kandidaten hebben een Senaatszetel gewonnen met een termijn van zes jaar tot 2013.

Huis van Afgevaardigden

Lokale verkiezingen 
Op lokaal niveau werden ongeveer 18.000 beschikbare posities betwist door zo'n 80.000 kandidaten. Hieronder volgt een kleine selectie van de uitslagen van de lokale verkiezingen.

Gouverneursverkiezingen

Winnaars gouverneursverkiezingen

Gouverneursverkiezing Pampanga 
In de provincie Pampanga is de rooms-katholieke priester Eddie Panlilio gekozen als gouverneur. Hij presenteerde zich in de verkiezingscampagne als een moreel alternatief voor kiezers in een provincie die bekendstaat als een centrum van prostitutie en illegale gokpraktijken. Hij versloeg Lilia Pineda, de vrouw van een vermeende gokbaron en de huidige gouverneur Mark Lapid, een acteur en zoon van een senator die te maken heeft gehad met corruptiebeschuldigingen. Panlilio is de eerste priester die tot gouverneur is verkozen in de Filipijnen.

Beslissing door munt opgooien 
De verkiezingen voor de gemeenteraad van Bontoc in Mountain Province zijn op een bijzondere manier beslist. In de race voor de achtste en laatste plek in de raad waren twee kandidaten met exact hetzelfde aantal stemmen geëindigd. De twee kandidaten stemden in met het voorstel om de beslissing over te laten aan het lot. Bryan Byrd Bellang koos kop en won daarmee de laatste plek in de raad.

Verkiezingen 2007
Verkiezingen in 2007
Verkiezingen in de Filipijnen